

Persone 
 Liese Sykora-Prokop
 Stacy Sykora
 Thomas Sykora

Pagine correlate 
 Sýkora